Fernando González (1950) ecuadori úszó, olimpikon
 Fernando González Pérez (1969) spanyol cselgáncsozó, olimpikon
 Fernando González Ciuffardi (1980) olimpiai bajnok chilei teniszező